In der griechischen Antike sind zwei bedeutende Persönlichkeiten mit dem Namen Agariste (gr.  [Agaríste]) zu finden:
 Agariste (Tochter des Kleisthenes), die einen Freier verheiratet wurde und die Mutter von Kleisthenes von Athen war
 Agariste (Tochter des Hippokrates), die Enkelin der Tochter des Kleisthenes, die Mutter des Strategen Perikles, den sie als Löwen geträumt hatte